Half Japanese — гурт із Меріленду (США), що грає альтернативний рок. Активний з 1975 року.

Дискографія

Студійні альбоми  
 Half Gentlemen/Not Beasts (Armageddon, 1980)
 Loud (Armageddon, 1981)
 Our Solar System (Iridescence, 1985)
 Sing No Evil (Iridescence, 1985)
 Music To Strip By (50 Skidillion Watts, 1987)
 Charmed Life (50 Skidillion Watts, 1988)
 The Band That Would Be King (50 Skidillion Watts, 1989)
 We Are They Who Ache with Amorous Love (TEC Tones, 1990)
 Fire In The Sky (Paperhouse, 1992)
 Hot (Safe House, 1995)
 Bone Head (Alternative Tentacles, 1997)
 Heaven Sent (Emperor Jones, 1997)
 Hello (Alternative Tentacles, 2001)

Концертний альбом
 Half Alive (Cassette – live at DC Space and the Red Door, Baltimore
 50 Skidillion Watts Live (Calypso Now, 1984)
 Boo: Live in Europe 1992 (TEC Tones, 1994)
 Best Of Half Japanese (Timebomb Japan, 1993)
 Greatest Hits 2 CDs / 3 LPs (Safe House, 1995)
 Best Of Half Japanese Vol. 2 (Timebomb Japan, 1995)

Сингл
 „Calling All Girls“ (50 Skidillion Watts, 1977)
 Horrible (Press, 1982)
 Real Cool Time/What Can I Do/Monopoly EP (Overzealous Editions, 1989)
 Everybody Knows, Twang 1 EP (Seminal Twang, 1991)
 4 Four Kids EP (Ralph, 1991)
 Postcard EP (Earl, 1991)
 Eye of the Hurricane/Said and Done/U.S. Teens are Spoiled Bums/Daytona Beach EP (1991)

Міні-альбом
 No Direct Line from my Brain to My Heart/(I Don’t Want to Have) Mono (No More) 7" (50 Skidillion Watts, 1978)
 Spy (Armageddon, 1981)
 How Will I Know (Press, 1982)
 U.S. Teens Are Spoiled Bums (50 Skidillion Watts, 1988)
 T For Texas/Go Go Go Go (XXOO Fan Club, 1990)

Документальний фільм 
 The Band That Would Be King, 1992

Примітки
 Azerrad, Michael. Our Band Could Be Your Life. New York: Little, Brown, 2001.
 Біографія  Allmusic

Посилання

 Офіційний сайт Half Japanese

Музичні гурти Меріленду
Рок-гурти США
Музичні колективи, що з'явились 1975